Брюниг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Брюнинг, Генрих (1885—1970) — германский политический деятель.
 Брюнинг, Джастин (род. 1979) — американский телевизионный актёр и модель.
 Брюнинг, Уолтер (1896—2011) — американский долгожитель.
 Брюнинг — остзейский дворянский род.